De Gomelski Cup 2008 was een basketbaltoernooi in Europa die in Moskou tussen 22 september 2008 en 24 september 2008 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Men namen deel aan dit toernooi - CSKA Moskou, Maccabi Elite Tel Aviv, Panathinaikos en Žalgiris Kaunas. Žalgiris Kaunas won het goud op het einde.

Eindklassering 

Gomelski Cup